Este artigo documenta os impactos da pandemia de COVID-19 no Benim e pode não incluir todas as principais respostas e medidas contemporâneas. O primeiro caso no território foi confirmado em 16 de março de 2020.

Cronologia

Março de 2020 
Em 16 de março, o primeiro caso de COVID-19 no Benim foi confirmado. Três dias depois, em 19 de março, o segundo caso foi confirmado. A região suspendeu, portanto, diversos voos internacionais; pessoas que voltaram para Benim e estavam outros países devem permanecer em isolamento obrigatório por 14 dias. Além disso, cidadãos de Benim foram aconselhados a usarem máscaras e saírem de suas casas apenas se necessário.

Houve 9 casos confirmados e uma recuperação em março, deixando 8 casos ativos no final do mês.

Abril de 2020 
Em abril, houve 55 novos casos, elevando o número total de casos confirmados para 64. A primeira morte por COVID-19 ocorreu em 5 de abril. O número de pacientes recuperados aumentou para 33, deixando 30 casos ativos no final do mês.

Maio de 2020 
Houve 168 novos casos em maio, elevando o número total de casos confirmados para 232. O número de mortes aumentou para 3. Houve 110 recuperações durante o mês, aumentando o número de pacientes recuperados para 143, deixando 86 casos ativos no final do mês.

Junho de 2020 
Em junho, houve 967 novos casos, elevando o número total de casos confirmados para 1199. O número de mortos subiu para 21. Houve 190 recuperações durante o mês, elevando o número de pacientes recuperados para 333, deixando 845 casos ativos no final do mês.

Reação Governamental 
Após o anúncio do primeiro caso de um paciente com coronavírus no Benim, medidas preventivas foram adotadas pelas autoridades para limitar os riscos de contágio:

 Entrada e saída nas fronteiras terrestres extremamente limitada;
 Quarentena sistemática pelo Estado de qualquer viajante que entre no território de avião;
 Limitação da emissão de vistos de entrada;
 Suspensão de missões fora de ministros e funcionários da administração pública;
 Suspensão dos preparativos para a peregrinação a Meca;
 Obrigação de transportadoras de veículos conjuntos fornecerem máscaras aos passageiros;
 Recomendação às populações para lavar as mãos regularmente com água e sabão ou usar um gel desinfetante; respeitar a distância de segurança sanitária de um metro; reduzir apertos de mãos, beijos ou abraços, usar máscaras ou luvas quando em contacto com a sociedade; tossir num lenço ou na dobra do braço e depois descartá-lo;
 Recomendação para famílias de luto adiarem funerais.

Imposição de um cordão sanitário 
Após a reunião do Comité de Monitoramento Governamental para a pandemia de COVID-19 no Benim, decorrida a 23 de março de 2020, sob a presidência do Chefe de Estado Patrice Talon, novas medidas foram anunciadas para impedir a sua progressão no Benim, em particular o estabelecimento de um cordão sanitário em 10 municípios:

 O período de férias da Páscoa para todas as escolas e universidades públicas e privadas no Benim é definido de 30 de março a 12 de abril de 2020;
 Um cordão sanitário em torno de 10 municípios mais expostos à pandemia, Cotonu, Abomei-Calavi, Aladá, Ouidah, Tori, Zè, Sèmè-Podji, Porto Novo, Akpro-Missérété e Adjarra, também é estabelecido a partir de 30 de março de 2020;
 Proibição de entrada e saída da área do cordão sanitário, exceto por dispensa dos autarcas;
 Proibição de agrupar mais de 10 pessoas em todos os lugares, exceto nas áreas comerciais, com a obrigação de respeitar uma distância mínima de 1 metro entre as pessoas;
 Proibição do transporte nos moto-táxis de mais de uma pessoa por vez;
 Encerramento de bares e outros locais de comemoração;
 Suspensão do transporte público de pessoas a partir dessa mesma data; apenas o transporte de mercadorias é autorizado;
 Restrição de viagens em todo o território nacional, ao mínimo necessário;
 Obrigação de respeitar uma distância de pelo menos 1 metro entre os clientes dos restaurantes;
 Obrigação dos empregadores, no local de trabalho, de instalar um dispositivo de lavagem das mãos e garantir que a distância mínima de 1 metro entre as pessoas seja respeitada;
 Limitação do número de passageiros a bordo de táxis e barcos para um máximo de 3;
 Prescrição para clientes de espaços comerciais (lojas, lojas, supermercados, mercados comuns e outros) para observar a distância de pelo menos 1 metro entre as pessoas;
 Proibição de pessoas com mais de 60 anos e pessoas com condições crónicas se auto-isolarem, exceto em casos de força maior;
 Cerimónias de funeral em estrita privacidade familiar, sem envolver mais de 10 pessoas, que devem respeitar uma distância mínima de 1 metro entre elas.

Uso obrigatório de máscara 
Após a reunião do comité do governo para monitorar a pandemia decorrida na segunda-feira, 6 de abril de 2020, por videoconferência, sob a presidência do Presidente do Benim Patrice Talon, o governo decidiu tornar obrigatória, a partir de 8 de abril de 2020, nos municípios do cordão sanitário e mesmo noutras regiões do país a utilização de máscara facial em todos os locais da administração pública e privada, bem como em reuniões, independentemente do número de pessoas presentes.

A partir de 28 de abril a utilização obrigatória de máscara foi estendida a todo o território nacional, de acordo com o comunicado de imprensa de 27 de abril, emitido público pelo Diretor-Geral da Polícia Republicana, correndo o risco de sujeitar qualquer infrator à repressão pelas forças de defesa e segurança.

Desconfinamento progressivo 
Os alunos das turmas introdutórias (CI) do 1º ano do ensino médio (CM1), por sua vez, retomarão as aulas de 10 de agosto a 4 de setembro de 2020 e serão submetidos às avaliações de 7 a 11 de setembro de 2020. O regresso à escola para o biénio 2020-2021 está marcado para 28 de setembro de 2020 para todos os alunos de todos os graus de ensino.

Jardins de infância e creches permanecem fechados até o próximo ano letivo. O levantamento do cordão sanitário será acompanhado pela organização gradual da triagem em massa, começando pelos grupos mais expostos. Todas as outras medidas de prevenção pandémica permanecem em vigor.

Consequências

Socioeconómicas 
Em 17 de março de 2020, os serviços de aviação publicaram num boletim informativo a decisão de cancelar voos para o aeroporto de Cotonu, até novo aviso, de uma lista de 4 companhias aéreas: Royal Air Maroc, CEIBA Intercontinental, Cronos Airlines e Air Mauritania.

Em 23 de março de 2020, um nacional beninense foi morto pelas forças de segurança togolesas no Togo enquanto tentava transgredir o encerramento das fronteiras estabelecida pelo governo togolês.

Académicas 
Na aplicação das medidas tomadas pelo governo do Benim para combater a propagação do vírus no território, a Universidade de Abomey-Calavi proibiu, em 18 de março, qualquer manifestação de mais de 50 pessoas em todos os campus. Com base nessa decisão das autoridades da universidade, a Federação Nacional dos Estudantes do Benim (FNEB) exigiu o término das aulas na universidade. A detenção de três funcionários da FNEB provocou manifestações que levaram a confrontos entre estudantes e a polícia em 25 de março de 2020, tendo saído um estudante ferido desses confrontos.

Como parte da gestão da luta contra o COVID-19 no Benim, o governo reorganizou o calendário escolar após o Conselho de Ministros de 8 de abril. O regresso das aulas, inicialmente previsto para 14 de abril, foi adiado para 11 de maio.

Em 11 de maio de 2020, é lançada a plataforma nacional de ensino à distância, com objetivo de permitir a continuidade dos cursos nas universidades nacionais do Benim.

Médicas 
A primeira morte de um paciente com coronavírus, a 5 de abril de 2020, levou à evacuação dos pacientes e ao encerramento por 2 semanas da clínica Mahouna em Cotonu, clínica onde o paciente foi internado, vários dias antes de sua morte, tendo todos os funcionários da clínica ficado em quarentena.

Em 6 de abril de 2020, após um teste positivo de uma parteira de um hospital em Contonu, toda a equipa de enfermagem do hospital, ou seja, 106 enfermeiros, foi colocada em quarentena no Benin Royal Hotel, requisitado pelo governo para a quarentena de viajantes provenientes de países afetados. Todos os funcionários foram transferidos deste hotel para outro em 10 de abril de 2020, após a descoberta de um novo caso entre as pessoas em quarentena no hotel.

Políticas 
Com a notícia da propagação do COVID-19 no Benim, a coincidir com os preparativos para as eleições municipais de 2020, programadas para o mês de maio de 2020, as atividades políticas foram mais lentas, dadas as medidas preventivas, em especial a proibição de ajuntamentos.

Desportivas 
Em 20 de março de 2020, o Diretor-geral do escritório de administração do Estádio da Amizade, General Mathieu Kérékou, informou o presidente do sindicato dos clubes desportivos de manutenção do estádio que todas as atividades desportivas estariam proibidas no estádio, bem como nos estádios dos departamentos até novo aviso.

Ligações externas 
 Arrangy

Benim
Benim
2020 no Benim
2021 no Benim
2022 no Benim